Steenkamp peut désigner :
 Gurthrö Steenkamp (1981-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Reeva Steenkamp (1983-2013), mannequin sud-africain ;
 Rikenette Steenkamp (1992-), athlète sud-africaine, spécialiste du 100 mètres haies.